Turbilhão pode referir-se a :
 Turbilhão - com líquidos
 Turbilhão (livro) - ficção histórica de James Clavell de 1986
 Turbilhão (romance) - romance de Coelho Neto de 1906
 Turbilhão (relógio) - dispositivo na relojoaria
 Turbilhão (telenovela) - série TV

Desambiguação